Кобелль () — немецкая фамилия:
 Кобелль, Вильгельм фон (1766—1855) — немецкий художник.
 Кобелль, Фердинанд (1740—1799) — немецкий художник.
 
 Кобелль, Хендрик (1751—1779) — голландский художник, рисовальщик, офортист и гравёр.
 Кобелль, Ян (1779—1814) — нидерландский художник, сын Хендрика Кобелля.

См. также 
 Кобель
 Коббель